Список лауреатов кинопремии «Сатурн» в категории «Лучший DVD-сборник»:

Ссылки 
 
 

Номинации кинопремии «Сатурн»